Аймен — названия населённых пунктов:

Германия 
 Аймен — коммуна в земле Нижняя Саксония.

Казахстан 
 Аймен — село в Енбекшиказахском районе Алматинской области.